Corio (Italië), een gemeente in Turijn
Corio (onderneming), een vastgoedonderneming